BGR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Bangor, Bangor (Maine), Stati Uniti
 bgr – codice ISO 639-3 della lingua bawm chin
 BGR – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Bulgaria
 BGR – codice ISO 3166-2:BF della Provincia di Bougouriba (Burkina Faso)